1997 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 3 марта — в Пакистане в провинции Пенджаб произошла железнодорожная катастрофа. Погибли 128 человек.
 29 апреля — в Китае в провинция Хунань произошло столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 100 человек, порядка 300 получили травмы.
 19 сентября — в Великобритании скоростной экспресс Суонси — Лондон врезался в пустой товарный состав возле Саутхолла. 7 человек погибли.
 Началось списание электропоездов Shinkansen 200.
 В России началось массовое закрытие малодеятельных и ведомственных железнодорожных линий.

Новый подвижной состав 

 Демиховский машиностроительный завод начал выпуск электропоездов серии ЭД4.
 Начато производство электропоездов серии 500, серии E3 и серии E4 сети Синкансэн.
 В Норвегии на заводах компании ABB Daimler Benz Transportation начался выпуск электропоездов серии NSB El 73.

Персоны

Примечания